Nudant peut désigner :

Patronyme 

 Alphonse Nudant (1861-1952), général de division français
 Jean-Marc Nudant (1942-2015), homme politique français

Patronyme français